Баси може да се односи на:

 Баси (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Баси (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Баси (Ђенова)
 Баси (Кунео)
 Баси (Тревизо)
 Баси (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова

Особе 
 Лаура Баси